Suffert ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Suffert (Mediziner) († 1869), Ehrenbürger Tilsits (1862)
 Ernst Suffert (Entomologe)
 Georges Suffert (1927–2012), französischer Journalist und Schriftsteller

siehe auch
 Süffert